Wimbledon kan avse:

 Wimbledon, London, en förort i sydvästra London där tennisturneringen (se nedan) hålls
 Wimbledonmästerskapen, en tennisturnering på gräs, en av fyra Grand Slam-mästerskap
 Wimbledon (film), en fiktiv film som utspelar sig kring mästerskapet 
 Wimbledoneffekt, smeknamn för framgången av utländska finansiella företag i London, motsvarande till framgång för utländska spelare i mästerskapen
Radio Wimbledon, den officiella radiostation för Wimbledonmästerskapen
 Wimbledon RFC, en av ett antal rugbyklubbar baserade i Wimbledon
 Wimbledon FC, en fotbollsklubb tidigare baserade där
 nu flyttat och bytt namn till Milton Keynes Dons FC
 AFC Wimbledon, en fotbollsklubb som inrättats genom tidigare fans av Wimbledon FC i protest mot flytt till Milton Keynes
 Wimbledon station, en järnvägsstation i förorten
 South Wimbledon tunnelbanestation, en tunnelbanestation i området
 Wimbledon Park tunnelbanestation, en tunnelbanestation i området
 Wimbledon Chase järnvägsstation, en järnvägsstation i området
 Wimbledon College, ett romersk-katolskt gymnasium
 Wimbledon Stadium, en hundtävlingsbana som ligger i Earlsfield i sydvästra London, England
 Wimbledon, North Dakota, en liten ort i USA
 Wimbledon, Nya Zeeland, en ort i distriktet Tararua i Nya Zeeland
 Edward Cecil, 1:e viscount Wimbledon (1572–1638), engelsk militär
 , ett brittiskt fartyg, och ett rättsfall som fick sitt namn efter det som prövades av Internationella mellanfolkliga domstolen år 1923
 Wimbledon, Mimis katt i What about Mimi?